Список памятников Народно-освободительной войны Югославии в Северной Македонии представляет собой список монументов, воздвигнутых в память о событиях 1941—1945 годов и посвящённых личностям и событиям Народно-освободительной борьбы в Северной Македонии.

Мемориальные комплексы

Памятники НОВЮ

Памятники Народным героям и партизанам

Примечания

Литература 
 Милош Бајић, ур. Споменици револуцији: Југославија. „СУБНОР Југославије“ Београд, „Свјетлост“ Сарајево 1968. година.
 Војна енциклопедија (књига седма). Београд 1974. година.
 Војна енциклопедија (књига девета). Београд 1975. година.
 Миленко Патковић, Душан Плећаш. Водич уз карту. Избор спомен-обиљежја Народноослободилачког рата Југославије. „Глас Славоније“, Осијек 1975. година.
 Драго Здунић, ур. Револуционарно кипарство. „Спектар“, Загреб 1977. година.
 Крсто Здравковски. Да не се заборави: споменици и спомен белези од НОВ во Скопје, Скопје, 1982. година.

Памятники Второй мировой войны
Югославия во время Второй мировой войны
Северная Македония